Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione 
Nella stagione 2008-2009 il Schalke, allenato da Michael Büskens, concluse il campionato di Bundesliga all'8º posto. In Coppa di Germania il Schalke fu eliminato ai quarti di finale dal . In Champions League Qual. il Schalke fu eliminato al terzo turno dall'. In Coppa UEFA il Schalke  .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Michael Büskens
 Allenatore in seconda: Youri Mulder
 Preparatore dei portieri: Oliver Reck
 Preparatori atletici:

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Champions League

Preliminari

Coppa UEFA

Fase a gruppi

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2008-2009